Kallithoe (griechisch ) ist:

 Kallithoe (Tochter des Keleos), eine der Töchter des mythischen Königs Keleos von Eleusis
 Kallithoe (Priesterin), erste Priesterin der argivischen Hera